Дума́нский — украинская фамилия. Известные носители:

 Думанский, Антон Владимирович (1880—1967) — русский и украинский химик.
 Думанский, Мирослав Иванович (1929—1996) — советский футболист, тренер.
 Думанский, Ярослав Мирославович (1959—2021) — советский футболист.

См. также 
 Доманский
 Даманский